Списак градова у Казахстану по азбучном редоследу.

Списак градова 

 1 — град републичке субординације; 2 — обласни центар; 3 — град обласне субординације; 4 — рејонски центар; 5 — град рејонске субординације.

Спољашње везе 
 Агенција Републике Казахстан за статистику

Казахстан